Kingeiland (Alaska), 
 Kingeiland (Australië),